Собор Успения Пресвятой Богородицы  () — католический храм в городе Аяччо, Корсика, Франция; кафедральный собор епархии Аяччо.

Церковь строилась с 1577 по 1593 год. 21 июля 1771 года в ней был крещён Наполеон I.

Примечания 

Соборы Франции
Здания и сооружения Аяччо
Культовые сооружения Корсики
А
Католические храмы Франции
Здания и сооружения, заложенные в 1577 году
Здания и сооружения, построенные в 1593 году
Наполеон I